Die Liste hat ihren Ursprung im Japan Industrial Standard JIS X 0401:1973 – To-do-fu-ken (prefecture) identification code von 1973. Die Präfekturen sind nach geographischer Lage (im Wesentlichen von Nord nach Süd unter Berücksichtigung der Regionen) fortlaufend von 01 bis 47 durchnummeriert.

Siehe auch 
 ISO 3166-2, Referenztabelle der Ländercodes.
 ISO 3166-1, Referenztabelle der Ländercodes, wie sie in Domainnamen verwendet werden.